Игроки женской сборной Японии по футболу — футболисты, которые играли за сборную Японии по футболу.

Игрок

Примечания 

Игроки женской сборной Японии по футболу
Списки футболистов по сборным